Höner ist der Familienname folgender Personen:

 David Höner (* 1955), Schweizer Koch, Journalist, Hörspiel- und Theaterautor
 Jens Höner (* 1966), deutscher Berufssoldat der Bundesmarine, Inhaber des deutschen Tieftauchrekordes
 Karl Höner (1877–1969), deutscher Widerstandskämpfer, Landrat und Abgeordneter des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Markus Höner (* 1975), deutscher Politiker (CDU)
 Marvin Höner (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Mathias Höner (1883–1923), deutscher Politiker (Zentrum)
 Oliver Höner (* 1966), Schweizer Eiskunstläufer
 Peter Höner (* 1947), Schweizer Schriftsteller, Schauspieler und Dramatiker
 Stefanie Höner (* 1969), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Höhner
 Honer